Medullinus var namnet på en familj tillhörande gens Furia.

Kända medlemmar 
 
 Publius Furius Medullinus Fusus, romersk politiker, konsul 472 f.Kr.